«Cruel Summer» () — сингл группы Ace of Base, вышедший в 1998 году. Песня входит в состав альбома «Flowers» и «Cruel Summer» (для США). Сама композиция является кавером песни, исполнявшейся группой «Bananarama».

Список композиций 
UK CD 1
 Cutfather and Joe Mix
 Big Bonus Mix
 Hartmann and Langhoff Short Mix
 Hartmann and Langhoff Club Mix

UK CD 2
 «Cruel Summer» (Cutfather and Joe Mix)
 «Don’t Turn Around» (The 7" Aswad Mix)
 «Beautiful Life» (Single Version)

US Maxi CD
 Album Version a.k.a. Cutfather and Joe Mix
 Hani Radio Mix a.k.a. Blazin' Rhythm Remix
 KLM Radio Mix
 Hani Num Club Mix
 KLM Club Mix

US Promo 12" Vinyl
 KLM Dub 1
 KLM Beats
 Hani Dub
 KLM Short Dub

Чарты

Продажи и сертификация

Примечания

Ссылки 

Песни Ace of Base
Синглы Arista Records
Композиции в стиле евродэнс
Синглы PolyGram